GLJ ist die Abkürzung für:

German Law Journal
Gazette of Law & Journalism
Georgetown Law Journal
Gesunde Lebensjahre

Abkürzung